Таласий или Таласиос Галатищки () е зограф от Халкидики, представител на Галатищката художествена школа.

Биография 
Роден е в халкидическата паланка Галатища във втората половина на XVIII век. Брат е на известните зографи Вениамин, Захарий и Макарий. Заедно с братята си се обучава при чичо си Макарий. Става свещеник в Галатища. По време на гръцкото въстание на Халкидика, през юни 1822 година Таласий и брат му Захарий се местят на Скиатос при Вениамин и Макарий. По-късно пристига и семейството на Таласий с осемгодишния му син Йоан, който също става зограф. В 1829 година поп Таласий е отбелязан в списъка с бежанците на Скиатос заедно с четиричленното си семейство.

В 1822 година Таласий участва в изписването на светилището на католикона на манастира „Свето Благовещение Богородично“ на Скиатос. Подписът гласи „διά χειρός Βενιαμήν μοναχού Θαλασσίου ιερέως και Μακαρίου ιεροδιακόνου των αυταδέλφων“.

Родословие

Бележки 

Родени в Галатища
Гръцки иконописци
Представители на Галатищката художествена школа
Гръцки духовници
Македонски гърци